Santucci ist der Familienname folgender Personen:

 Cicci Santucci (* 1939), italienischer Jazztrompeter und Filmkomponist
 Ercole Santucci (* vor 1600; † nach 1614), italienischer Tänzer und Tanzmeister
 Giovanni Santucci (* 1949), Bischof von Massa Carrara-Pontremoli
 John Santucci (1940–2004), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Luigi Santucci (1918–1999), italienischer Sprachwissenschaftler und Schriftsteller